La Coupe Davis 1995 est la  de ce tournoi de tennis professionnel masculin par nations. Les rencontres se déroulent du 3 février au 3 décembre dans différents lieux.

Les États-Unis remporte leur  grâce à leur victoire en finale face à la Russie (finaliste sortante) par trois victoires à deux.

Contexte 
Le "Groupe Mondial" de l'édition 1995 de la Coupe Davis met aux prises 16 équipes sélectionnées en fonction de leurs résultats durant l'édition précédente :
 les nations ayant atteint les quarts de finale (),
 les nations ayant remporté leur match de barrage ().

Le tournoi se déroule en parallèle dans les groupes inférieurs des zones continentales, avec pour enjeu d'accéder au groupe supérieur. Un total de 115 nations participent à la compétition :
 16 dans le "Groupe Mondial",
 25 dans la "Zone Amérique",
 29 dans la "Zone Asie/Océanie",
 45 dans la "Zone Afrique/Europe".

Déroulement du tournoi

Demi-finales 
En demi-finale la Russie élimine l'Allemagne à Moscou, lors du dernier match qui était décisif, Andrei Chesnokov bat Michael Stich 12-14 au cinquième set alors que l'allemand avait servi pour le match et obtenu neuf balles de match. Boris Becker et Stich avaient décidé de jouer ensemble l'épreuve (contrairement à 1993) pour ramener le trophée perdu en 1994. L'Allemagne retourne en demi-finale en 2007 (encore éliminé par les Russes dans le cinquième match) mais presque 25 ans plus tard l'Allemagne n'a toujours par retrouvé une finale.
En demi-finale, les États-Unis avaient battu la redoutable mais sur la fin Suède de Wilander et d'Edberg 4 à 1 à Las Vegas grâce à la participation de Andre Agassi dans sa ville, vainqueur de Wilander le premier jour.

Finale 
La Coupe Davis 1995 est remportée par l'équipe des États-Unis. En finale, les Américains battent la Russie chez elle à Moscou sur terre battue. Le grand artisan de la victoire américaine en finale s'appelle Pete Sampras : il gagne ses deux simples contre Andrei Chesnokov et Yevgueni Kafelnikov et gagne le double en association avec Todd Martin contre la paire Kafelnikov-Olhovskiy. L'autre joueur américain de la finale était Jim Courier. Sept joueurs ont participé à cette campagne victorieuse, dont trois vainqueurs en Grand Chelem et trois futurs ou anciens numéros 1 mondiaux : Peter Sampras, Todd Martin, Andre Agassi, Jim Courier, Jared Palmer, Richey Reneberg et Jonathan Stark. Peter Sampras, leader n'avait pas participé au premier tour contre la France et Andre Agassi n'avait pas fait la finale. 
On peut considérer que cette finale a marqué un tournant, l'apogée de la suprématie des États-Unis sur le tennis mondial. Après, les États-Unis n'auront plus le réservoir de talents capables de gagner la Coupe Davis malgré les forfaits des uns ou des autres. Après les trous sans finales de 1985 à 1989 puis 1998 à 2003 pour enfin un ultime titre en 2007, les États-Unis traversent une longue période de disette depuis près de dix ans.

Résultats

Groupe mondial 
Les nations vaincues au  jouent leur maintient pour le groupe mondial lors du tour de barrage. Les autres sont directement qualifiées pour le groupe mondial 1996.

Tableau

Matchs détaillés

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Demi-finales

Finale 
La finale de la Coupe Davis 1995 se joue entre les États-Unis et la Russie.

Barrages

Résumé 
Pendant les barrages chaque nation ayant perdu au  du "Groupe Mondial" (GM) affronte un des vainqueurs des "Groupe I". Les nations victorieuses sont qualifiées pour le groupe mondial 1996. Les nations vaincues participent au "Groupe I" de leur zone géographique. Les barrages se déroulent en même temps que les demi-finales : du 22 au 24 septembre.

Matchs détaillés

Notes et références 
 Feuilles de matches

 Autres références

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe Davis
 Saison 1995 de l'ATP
 World Team Cup 1995
 Fed Cup 1995

Liens externes 
  Site officiel de la Coupe Davis
  Site officiel de l'ATP

Navigation 

1995
Coupe Davis
Davis